Рандвийр — фамилия.
 Рандвийр, Тийу Александровна (род. 1938) — эстонская советская артистка балета, педагог, народная артистка СССР.
 Рандвийр, Юрий Александрович (1927—1996) — эстонский шахматист, четырёхкратный чемпион Эстонии по шахматам, мастер спорта СССР.